Beetzsee bezeichnet:
 Beetzsee, See in der Stadt Brandenburg an der Havel in Brandenburg, Deutschland
 Beetzsee (Gemeinde), eine Gemeinde im Landkreis Potsdam-Mittelmark in Brandenburg, Deutschland
 Amt Beetzsee, ein Amt im Landkreis Potsdam-Mittelmark in Brandenburg, Deutschland